GB A 3/5 steht für folgende Lokomotivserien der Gotthardbahn-Gesellschaft:

 GB A 3/5 201–230, Lokomotiven mit Nassdampf-Verbundmaschine, SBB-Betriebsnummern 901–930
 GB A 3/5 931–938, Lokomotiven mit Heissdampf-Vierzylinder-Verbundmaschine, SBB-Betriebsnummern 931–938